

Patronyme 
 Giuseppe Zola, (1672-1743), peintre italien ;
 Giuseppe Zola, (1739-1806), écrivain italien ;
 François Zola (1796-1847), ingénieur français, père d'Émile Zola ;
 Émile Zola (1840-1902), écrivain français, chef de file du naturalisme ;
 Gordon Zola (1964-), pseudonyme d'un écrivain français ;
 Gianfranco Zola (1966-), ancien footballeur italien ;
 Distel Zola (1989-), footballeur congolais ;
 Aurélien N'Zuzi Zola (1999-), rappeur français.

Prénom 
 Zola Budd (1966-), athlète sud-africaine de demi-fond ;
 Zola Matumona (1983-), footballeur congolais ;
 Zola Taylor (1938-2007), chanteuse américaine.

Toponyme 
 Avenue Émile-Zola, station du métro de Paris ;
 Zola Predosa, commune italienne de la province de Bologne dans la région Émilie-Romagne en Italie ;
 Zola, cratère sur Mercure.

Odonyme

Ouvrages d’art 
 Barrage Zola, barrages en voûte, situé sur la commune du Tholonet, en France.

Nom d’établissement 
 
 Collège Émile-Zola (Suresnes)

Pseudonyme 

 Zhou Shuguang alias Zola, blogueur chinois ;
 Zola, rappeur sud-africain ;
 Arlette Zola, chanteuse suisse.

Films 

 1937 : La Vie d'Émile Zola de William Dieterle ;
 1954 : Émile Zola de Jean Vidal ;
 2020 : Zola, une comédie noire américaine réalisée par Janicza Bravo.

Personnage de fiction 
 Arnim Zola, super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme